Даугавпилсская епархия — название православной и лютеранской епархий в Даугавпилсе.
 Даугавпилсская епархия  — православная.
 Даугавпилсская епархия — лютеранская.